Rtanj est un toponyme qui peut désigner :
les monts Rtanj, un massif montagneux de Serbie ;
Rtanj, un village de Serbie situé dans la municipalité de Boljevac, district de Zaječar.